Шарабидзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Шарабидзе, Кристина Бачукиевна — российская домристка, музыкальный педагог.
 Шарабидзе, Рамаз (1930—1994) — советский грузинский кинорежиссёр.